Die Saison 1994/95 der Bayernliga war die 50. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und nach der Wiedereinführung der Regionalligen zur Saison 1994/95 die erste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zum letzten Mal wurde die Zwei-Punkte-Regel verwendet.

Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde Wacker Burghausen mit acht Punkten Vorsprung auf die SpVgg Bayreuth. Die Bayreuther erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie aber scheiterten.

Die Abstiegsplätze belegten der SV Heidingsfeld und MTV Ingolstadt. Da der 1. FC Amberg nach dem Saisonende einen Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens stellte und daher zwangsabsteigen musste, bestritt der eigentlich sportlich abgestiegene FC Enikon Augsburg die Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern. Dort stiegen die Augsburger als vierte Mannschaft ab.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen der SC Weismain, die SG Quelle Fürth und der TSV 1860 Rosenheim als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierte sich die SpVgg Weiden als vierter Aufsteiger. Aus der Regionalliga Süd stieg der SV Lohhof ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-16. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System einen weiteren Platz in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz spielten in einer Finalpartie – ebenfalls auf neutralem Platz – den Teilnehmer an der Bayernliga aus.

In den Spielen trafen in Haibach der Vizemeister der Landesliga Staffel Nord, der SV Alemannia Haibach, auf den Bayernliga-Vertreter FC Enikon Augsburg und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Mitte, die SpVgg Weiden, und Süd, der TSV Eching, in Lappersdorf aufeinander. Der FC Enikon Augsburg und die SpVgg Weiden erreichten das Finale.

|}

Die SpVgg Weiden setzte sich im Finale in Pirk mit 3:2 gegen den FC Enikon Augsburg durch. Die Weidener waren somit der vierte Aufsteiger in die Bayernliga, während Augsburg der vierte Absteiger in die Landesliga war.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 1994/95 bei f-archiv.de
 Bayernliga 1994/95 bei fussballdaten.de

1994
Fußballsaison 1994/95